Lavina ima više značenja:
 Lavina, snežni nanos
 Lavina (Beluno)
 Lavina (Bergamo)
 Lavina (Imperija)